

Geografia

Austria 
 Iselsberg – frazione di Iselsberg-Stronach, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Iselsberg-Stronach – comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Passo di Iselsberg – valico alpino tra il distretto di Lienz (Tirolo) e il distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)

Pagine correlate 
Monte Isel (in tedesco Bergisel) – montagna presso Innsbruck, città statutaria austriaca (Tirolo)